EHF Champions League 2015-16 for mænd var den 56. udgava af Europas håndboldturnering for topholdene og den 23. udgave af det nuværende EHF Champions League format. FC Barcelona var forsvarende mester.

Holdene 

TH = Forsvarende mestre

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Playoffs 

|}

Knockout runde

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler

|}

Final 4
Final four blev afholdt i Lanxess Arena i Köln, Tyskland den 28. og 29. maj 2016. Lodtrækningen blev holdt den 3. maj 2016 klokken 12:00.

Hæder og statistik

Topscorere
Statistics exclude qualifying rounds and play-off round.

Hæder 
All-star holdet blev annonceret af EHF den 29. maj 2015.

Målmand: 
Højre fløjspiller: 
Højre back: 
Centerback: 
Venstreback: 
Venstre fjøjspiller: 
Stregspiller: 

Anden hæder
Bedste forsvarer: 
Bedste unge spiller: 
Træner:

Referencer 

Sæsoner i EHF Champions League
Håndbold i 2015
Håndbold i 2016